Red Storm Entertainment (также известна как Ubisoft Red Storm) — студия-разработчик компьютерных игр, владельцем которой является Ubisoft, штаб-квартира находится в Кэри, Северная Каролина, США. Студия основана в 1996. Также в этой студии работал известный писатель Том Клэнси, на литературных произведениях которого и было основано большинство игр студии.

Разработанные игры 

Производители компьютерных игр США
Компании США
Появились в 1996 году в США
Подразделения Ubisoft
Производители компьютерных игр по алфавиту